Tyler Ennis může být:

 Tyler Ennis (lední hokejista) (* 1989) – kanadský lední hokejista
 Tyler Ennis (basketbalista) (* 1994) – kanadský basketbalista